Inaki Basauri (1984-), joueur américain de rugby à XV ;
 Robert Basauri (1934-2015), joueur français de rugby à XV.

 Basauri, municipalité et ville dans la province de la Biscaye, en Espagne.
 Basauri, station du métro de Bilbao.